Sezona Formule 1 1996 je bila sedeminštirideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 10. marca 1996 z dirko za Veliko nagrado Avstralije, končala pa 13. oktobra 1996 s šestnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Japonske. Dirkaški naslov je osvojil Britanec Damon Hill, moštvenega pa Williams.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1996.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači 

1996
1996 v športu